Dalton Prout (né le  à LaSalle en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Dalton Prout a joué pour trois équipes différentes dans la Ligue de hockey de l'Ontario en tant que junior : le Sting de Sarnia, les Colts de Barrie puis le Spirit de Saginaw. Il a été repêché par les Blue Jackets de Columbus au  de la sixième ronde du repêchage d'entrée de 2010 dans la Ligue nationale de hockey. Il joue sa première saison professionnelle en 2011-2012 en jouant la majorité de la saison avec les Falcons de Springfield, club-école des Blue Jackets dans la Ligue américaine de hockey en plus de cinq matchs avec Columbus.

Le 1er mars 2017, il est échangé aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Kyle Quincey.

Le 30 décembre 2017, il est échangé aux Flames de Calgary en retour du gardien Eddie Lack.

Statistiques 

|-
| 2006-2007|| Sting de Sarnia || LHO || 49 || 1 || 2 || 3 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO || 32 || 0 || 2 || 2 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Colts de Barrie || LHO || 25 || 0 || 3 || 3 || 39 || 8 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
| 2008-2009 || Colts de Barrie || LHO || 65 || 0 || 6 || 6 || 98 || 5 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2009-2010 || Colts de Barrie || LHO || 63 || 7 || 14 || 21 || 121 || 17 || 1 || 6 || 7 || 20
|-
| 2010-2011 || Colts de Barrie || LHO || 23 || 7 || 14 || 21 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Spirit de Saginaw || LHO || 29 || 2 || 8 || 10 || 46 || 12 || 2 || 0 || 2 || 27
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH || 62 || 4 || 9 || 13 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH || 40 || 1 || 8 || 9 || 73 || 6 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
| 2012-2013 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 28 || 1 || 6 || 7 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 15 || 0 || 3 || 3 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 49 || 2 || 4 || 6 || 37 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 63 || 0 || 8 || 8 || 85 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 64 || 3 || 6 || 9 || 102 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 15 || 0 || 3 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 14 || 0 || 3 || 3 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey ||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||34 ||2 ||7 ||9 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 20 || 1 || 1 || 2 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 4 || 1 || 2 || 3 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sharks de San José || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Barracuda de San José ||LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 264 || 7 || 31 || 38 || 321 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José